Гуманитарная интервенция или гуманитарная война — применение военной силы против иностранного государства или каких-либо сил на его территории для предотвращения гуманитарной катастрофы или геноцида местного населения.

Под понятие гуманитарной интервенции не попадают следующие действия:
 миротворческие операции, проводимые ООН с согласия государства, на территории которого они предпринимаются;
 акции с использованием вооруженной силы по просьбе законного правительства (включая акции, предусмотренные соглашениями). Однако существуют ситуации, при которых нелегко установить, что является законным правительством или действительным согласием.
 военные операции, предпринимаемые государством с целью спасения своих граждан за рубежом от неминуемой угрозы их жизни или здоровью;
 акции принудительного характера, не включающие использование вооруженной силы.

История 
Начиная с XIX века некоторые государства допускали вооруженные действия против любого правительства, которое «нарушает права человека чрезмерной несправедливостью и жестокостью по отношению к определенным категориям своих подданных, пренебрегая законами цивилизации». Подобным образом Франция обосновывала направление своих войск в Ливан в 1860 году для спасения маронитов от их уничтожения друзами. Так же оправдывалась военная экспедиция Германии, Австро-Венгрии, США, Франции, Великобритании, Италии, России и Японии в Китай в 1901 году для защиты своих подданных и китайских христиан, укрывшихся в осажденных посольствах во время Ихэтуаньского восстания.

 1987 — Бернар Кушнер опубликовал книгу «Le Devoir d’Ingerence» («Обязанность вмешаться»), в которой утверждал, что демократические государства не только имеют право, но и обязаны для защиты прав человека вмешиваться в дела иностранных государств, невзирая на их суверенитет.
 1991—1995 — возрастание интереса к этой проблеме юристов-международников началось с первой половины 90-х гг. после действий США и их союзников, направленных на защиту курдов на севере Ирака и шиитов на юге этой страны (установление после войны с Ираком в 1991 году двух запретных для полетов зон), вмешательства в Сомали в 1992—1993 годах и действий НАТО в Боснии в 1995 году Разные авторы употребляли такие термины как «интервенция в гуманитарных целях», «интервенция по причинам гуманитарного характера», «право демократической интервенции», или ссылались на «право интервенции» или право «чрезвычайной гуманитарной защиты или помощи», или даже «гуманитарная бомбардировка».
 1999 — Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи, призвал мировое сообщество к «ответственности по защите» мирного населения от бедствий войны в соответствии с нормами международного права, сказав: «Если гуманитарная интервенция действительно является неприемлемым ущемлением суверенитета, то как тогда отвечать на такие ситуации, как Сребреница и Руанда — грубые и систематические нарушения прав человека, которые противоречат всем правилам человеческого бытия?». Концепция гуманитарной интервенции использовалась для обоснования бомбардировок Югославии авиацией стран НАТО.
 2000 — под эгидой ООН была создана Международная комиссия по вопросам вмешательства и государственного суверенитета, в состав которой вошёл и представитель от России — В. В. Лукин. В 2001 г. эта комиссия представила на рассмотрение генерального секретаря и членов ООН доклад, озаглавленный «Обязанность защищать» ().
 2008 — циклон «Наргис», жертвами которого в Мьянме стали около 138 тыс. человек и более 2 млн человек остались без крова и пищи. Многие страны немедленно предложили свою помощь Мьянме, однако правящий в Мьянме военный режим отверг эту помощь. Лидер военного режима генерал Тан Шве на протяжении долгого времени отказывался отвечать на телефонные звонки генерального секретаря ООН Пан Ги Муна. В связи с этим французский представитель в ООН, ссылаясь на принцип «Обязанность защищать» призвал к принудительной помощи Мьянме. Под исключительными случаями, предусматривающими иностранное вмешательство, страны на саммите ООН в 2005 договорились понимать геноцид, состояние войны и конфликты. Однако после трагедии в Мьянме министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибанд заявил, что принцип «Обязанность защищать» можно также распространять и на ситуации стихийных бедствий. В конце концов правительство Мьянмы пошло на уступки и согласилось принять гуманитарную помощь. В том же году Россия вмешалась в вооружённый конфликт в Южной Осетии, сославшись на необходимость «принуждения к миру».
 2011 — концепция гуманитарной интервенции была применена для обоснования интервенции ряда государств в Ливию.

Правовые основы 

Некоторые теоретики международного права утверждают, что угроза применения или использования силы государством или группой государств исключительно в целях предотвращения или защиты от серьёзных нарушений основных прав человека, особенно права на жизнь, независимо от национальности, может иметь место как без разрешения соответствующих органов ООН, так и без разрешения законного правительства данного государства. Однако Международный суд ООН в связи с действиями США по поддержке никарагуанских «контрас», указал, что международное право не санкционирует использование государством вооруженной силы для исправления ситуации с серьёзными нарушениями в области прав человека в другом государстве без одобрения Совета Безопасности ООН.

В 2005 году ООН приняла концепцию, получившую название «Обязанность защищать» (, основная идея которой состоит в том, что суверенитет является не привилегией [правящего режима], а обязанностью. В соответствии с данной концепцией суверенитет не только предоставляет государствам право контролировать свои внутренние дела, но также налагает непосредственную ответственность по защите людей, проживающих в пределах границ этих государств.

Россия и Китай отвергают концепцию международной ответственности. По мнению Филипа Дж. Кроули, — бывшего заместителя госсекретаря США, — в случае России такая позиция определяется опасением за политическую судьбу Владимира Путина.

Мнения и оценки 
Критики концепции гуманитарной интервенции используют следующие аргументы:
 Трактовка суверенитета как ответственности по защите прав человека, по мнению некоторых из них, отражает западные ценности, деля мир на «цивилизованные» и «нецивилизованные страны», что может порождать полуколониальные методы ведения политики против государств, нарушающих права человека. Некоторые критики полагают, что использование данной риторики является прикрытием для распространения в мире гегемонии США.
 Критики гуманитарных интервенций указывают на произвольный характер силовых акций, подрывающий их легитимность. Так, британский политолог Дэвид Чендлер называет процесс принятия подобных решений «законотворчеством элитной группы западных государств».
 Некоторые российские ученые высказали предположение, что практика интервенций по гуманитарным мотивам спровоцировала рост сепаратизма в 1990-х годах. Видный российский политолог А. А. Кокошин предположил, что эта практика «стимулирует радикальные группы внутри религиозных и этнических меньшинств на обострение конфликтов вплоть до применения вооруженной силы в надежде на победу с помощью миротворческих сил».
 Высказывались опасения, что гуманитарные интервенции могут снизить предсказуемость и регулируемость международных отношений, поскольку вызывают появление «антикоалиций» и увеличивают напряженность в мире.

Из заявления официального лица британского Министерства иностранных дел и по делам Содружества: «Однако сегодня подавляющее большинство юристов выступает против права на гуманитарную интервенцию по трём основным причинам. Во-первых, Устав ООН и современное международное право не предусматривают такое право; во-вторых, деятельность государств в последние два столетия, и особенно после 1945 г., в лучшем случае указывает лишь на несколько явных случаев гуманитарной интервенции, а согласно большинству оценок, их вообще не существует; в конечном счёте, масштаб возможности злоупотребления таким правом в целях предосторожности ставит под сомнение смысл его существования».

Методы, применяемые при гуманитарной интервенции 
 Обеспечение эвакуации населения из районов охваченных гуманитарной катастрофой, в том числе организация гуманитарных коридоров.
 Обеспечение нуждающегося населения гуманитарной помощью и охрана пунктов её раздачи от вооруженных групп мародёров.
 Установление контроля за электростанциями, резервуарами питьевой воды, телерадиоцентрами, откуда могут звучать призывы к межобщинному насилию (в случаях межэтнического конфликта)
 Развертывание, обеспечение и охрана лагерей беженцев.

См. также 
 Гуманитарная бомбардировка
 Принуждение к миру
 Обязанность защищать
 Миротворчество

Примечания

Ссылки 
 ОЛЬГА ЛАБЮК."ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ЗАЩИТЕ" И ПРАВО НА ВМЕШАТЕЛЬСТВО
 М. Беттати ПРАВО НА ВМЕШАТЕЛЬСТВО — СМЫСЛ И ЗНАЧЕНИЕ
 Герард Танья ГУМАНИТАРНАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ И ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ: ЭХО ПРОШЛОГО И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 В.Кафтан. Гуманитарная интервенция или война в информационно-культурном пространстве?
 В.Кулик: Ловушка «гуманитарной интервенции» для постсоветского пространства 
 Владислав Иноземцев. Гуманитарные интервенции. Понятие, задачи, методы осуществления 
 Беат Швайцер. Моральные дилеммы гуманитарной деятельности в эпоху «гуманитарных» военных интервенций
 Михаэль Дорфман Ливия: Уроки гуманитарной интервенции 
 Ливия и доктрина Сороса  // 06.04.2011
 В. Наганов. Сигнал для всех: "Стреляешь в оппозицию? Получи «Томагавк».  
 

Виды войн
Интервенции
Международное право